Marcano ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Marcano (1947–2009), venezolanischer Boxer
 César Marcano (* 1987), venezolanischer Bahnradsportler
 Eugenio de Jesús Marcano (1923–2003), dominikanischer Paläontologe, Botaniker, Zoologe und Höhlenforscher
 Héctor Marcano (* 1956), TV-Showmaster aus Puerto Rico
 Iván Marcano (* 1987), spanischer Fußballspieler

Marcano bezeichnet zudem:
 Marcano (Venezuela), municipio des Bundesstaates Nueva Esparta